

Patronyme 

 Andrea Torricini (1976-), joueuse de squash italienne ;
 Claude Torricini (1930 - ),sculpteur française ;

Homonymie de patronyme